Henri Rochereau (1883-1958), ancien député de la Vendée.
 Henri Rochereau (1908-1999), ancien sénateur de la Vendée, ancien ministre de l'Agriculture.